Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1964. godinu je osvojila momčad OKK Beograda.

Ljestvice

1. liga

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.

1964